Sojoez T-13, een Russische bemande ruimtevlucht in 1985
 T13 (metrolijn), een metrolijn in de Zweedse hoofdstad Stockholm
 T-13 (legervoertuig), een Belgisch antitankvoertuig actief tijdens de Duitse opmars in de Tweede Wereldoorlog